Magere Zeiten ist der Titel folgender Werke:
 Magere Zeiten – Der Film mit dem Schwein (A Private Function), britischer Spielfilm von Malcolm Mowbray (1984)
 Magere Zeiten (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1978)